Az Isla de los Pájaros (a spanyol név jelentése: madarak szigete) több sziget neve:

Isla de los Pájaros, Argentína, Chubut tartomány, Biedma megye
Isla de los Pájaros, Argentína, Santa Cruz tartomány, Deseado megye
Isla de los Pájaros, Peru, Tumbes megye